„Na kredyt” – singiel Artura Gadowskiego
 Na kredyt – telewizyjny film fabularny w reżyserii Przemysława Nowakowskiego.

Zobacz też